Магејес Вердес има више значења:

 Магејес Вердес (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Магејес Вердес (Уаска де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику